Plata peut désigner :
 Argent en espagnol ;

Pseudonyme 

 Manitas de Plata, de son vrai nom Ricardo Baliardo, musicien.

Toponyme

Hydronyme 
 Le Río de la Plata est l'estuaire créé par le Rio Paraná et le Rio Uruguay.

Patronyme 

 João Jimmy Plata Cotero (1992-), est un footballeur international équatorien.

Divers 
 Le dauphin de la Plata est une espèce de petit cétacé vivant dans les eaux côtières du Sud-Est de l'Amérique du Sud.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique
Homonymie d'hydronyme